Ахтынская гидроэлектростанция — на реке Ахтычай в селе Ахты Ахтынского района Республики Дагестан.

Общие сведения 
Относится к Малым гидроэлектростанциям. Состоит из трех гидроагрегатов по 0,6 МВт; генератора мощностью 0,6 МВт, напряжением 6 кВ. Среднегодовая выработка электроэнергии от 2,5 до 3,0  млн кВт·ч. Мощность ГЭС 1,8 МВт. Строительные работы выполнило ООО "Энергострой".

Состав сооружений ГЭС:
 здание ГЭС;
 деривационный канал длиной 5,5 км;
 водосброс;
 водоприемник;
 трубопровод протяженностью до 80 м до напорного бассейна:

В здании ГЭС расположено 3 радиально-осевых гидроагрегата мощностью по 0,6 МВт, работающих при расчётном напоре 80 м. 
Собственником гидроэлектростанции является Дагестанский филиал ОАО «РусГидро».

История строительства 
Строительство Ахтынской ГЭС имеет долгую историю. Все начиналось с малой, одной из первых в Дагестане ГЭС мощностью всего в 62 кВт. В 1949 году усилиями районных колхозников начали строить "Межколхозную Ахтынскую ГЭС". Они вручную проложили по горам подводящий канал длиной 6 км. В 1957 году два агрегата Ахтынской ГЭС мощностью 1,2 МВт уже производили электричество. В 1971 году, когда Ахтынский район был полностью электрифицирован,  станция была законсервирована за ненадобностью. Потребности района в электроэнергии росли и в 1997 году были восстановлены подводящий канал и объекты водозабора, возвели новое здание электростанции, привезли две гидротурбины из Сызрани, а генераторы из Санкт-Петербурга, после чего запустили ГЭС. В 2001 году была запущена третья гидротурбина. В 2010 году был осуществлён текущий ремонт гидроагрегатов № 1, 2, а также капитальный ремонт гидроагрегата № 3.

Примечания

Ссылки 
 Описание Ахтынской ГЭС на сайте Дагестанского филиала ОАО «РусГидро»
 Перспективы развития гидроэнергетики на Самуре
 Ахтынская ГЭС на сайте филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга

Гидроэлектростанции России
Электростанции Дагестана
ГЭС
Экономика Ахтынского района